Pakal kan syfta på följande:

 K'inich Janaab' Pakal (603–683), en mayansk härskare
 Pākāla, en ort i Andhra Pradesh, Indien
 Kelurahan Pakal, en administrativ by i Jawa Timur, Indonesien